Асналькольяр () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Норте-де-Севилья. Занимает площадь 199 км². Население 6191 человек (на 2010 год). Расстояние 36 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página Web del Ayuntamiento de Aznalcóllar
 Página Web Cultural de Aznalcóllar
 Página Web del primer Diccionario Aznalcollero en Internet
 Página Web Oficial del teatro «La Zawiya» de Aznalcóllar
 Aznalcóllar
 Información de Aznalcóllar
 Fotografías de Aznalcóllar en Flickr
 Aznalcóllar en Panoramio
 Web de la exposición conmemorativa del décimo aniversario de la rotura de la balsa de residuos mineros de Aznalcóllar

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи